The Football League w sezonie 1891/1892

Przypisy 

1891 w piłce nożnej
1891 w Wielkiej Brytanii
1892 w piłce nożnej
1892 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii